Крампус — фигура в фольклоре альпийского региона.
 Крампус — американский фильм 2015 года.
 Krampus! — серия комиксов.